Gypaetus barbatus - abutre de grande porte, que também dá pelo nome de quebra-ossos

 Pandion haliaetus - águia-pesqueira, mas apenas enquanto juvenil